Оне может означать:

Топоним 
 Оне (Бельгия) — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Намюр, округ Динан.
 Оне — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Сона.
 О́не () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Оне (Женева) — коммуна кантона Женева в Швейцарии.
 Оне — коммуна во Франции, в департаменте Об.
 Оне — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Сена.
 Оне — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Оне — кантон во Франции, в регионе Пуату — Шаранта, департамент Приморская Шаранта.
 Оне — коммуна во Франции, в департаменте Вьенна.

Другое 
 Оне, Жорж (1848—1918) — французский писатель.
 Аббатство Оне
 Оне — диалектный континуум в Папуа — Новой Гвинее.
 Оне — местоимение.

См. также 
 Оне-ле-Шато
 Оне-су-Буа
 Оне-сюр-Одон
 Оне-сюр-Одон (кантон)